Municipio de Jamestown puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Jamestown (Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Guilford.
 Municipio de Jamestown (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Steuben.
 Municipio de Jamestown (Iowa), un municipio ubicado en el condado de Howard.
 Municipio de Jamestown (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Jamestown (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Blue Earth.